

Toponymes

Monserrat, quartier de Buenos Aires.

Monserrat, nom en castillan de la commune de Monserrat dans la province de Valence, Communauté valencienne.

Monserrat, île mexicaine de Basse-Californie-du-Sud dans le golfe de Californie.

Art 
 Le Monserrat est aussi un poème de Cristóbal de Virués publié à Madrid en 1587.

Prénom 
Monserrat est également un prénom, sans doute une déformation de Montserrat :
 Monserrat Bustamante Chán (née en 1976), professeur et ingénieur équatorienne.

Voir aussi 
 Monserrate ;
 Montserrat.